

События 
 767 (11 год Шешонка V) — совершено погребение Аписа.
 767 (или ок.765) — Умер царь Алара (англ.). Взошёл на престол правитель XXV эфиопской династии фараонов Кашта (англ.).
 Смерть Амасии, царя Иудеи (см. 790 год до н. э.).
 Поход Ашшур-дана III против Гананату.
 Чжэнцы уничтожили княжество Го.
 Умер князь Янь Цин-хоу, ему наследовал сын Ай-хоу (эра правления 766—765).

См. также

Примечания